Bocicoel se poate referi la:

 Bocicoel, Maramureș, sat în Comuna Bogdan Vodă, Maramureș, România
 Râul Bocicoel, curs de apă, afluent al Vișeu